Рамзен:

 Рамзен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Рамзен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Шаффхаузен.